Dit is een lijst van planetoïden 13201-13300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (13201) - || 1997 EF41|| 10 maart 1997 || LINEAR
|-
| (13202) - || 1997 FT3|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (13203) - || 1997 FC5|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (13204) - || 1997 GR12|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (13205) - || 1997 GB19|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (13206) - || 1997 GC22|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (13207) Tamagawa || 1997 GZ25|| 10 april 1997 || A. Nakamura
|-
| (13208) Fraschetti || 1997 GA38|| 5 april 1997 || NEAT
|-
| (13209) - || 1997 GQ41|| 9 april 1997 || E. W. Elst
|-
| (13210) - || 1997 HP8|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (13211) Stucky || 1997 JH6|| 3 mei 1997 || Spacewatch
|-
| (13212) Jayleno || 1997 JL13|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (13213) - || 1997 JB15|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (13214) - || 1997 JJ16|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (13215) - || 1997 JT16|| 3 mei 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (13216) - || 1997 LH4|| 9 juni 1997 || K. A. Williams
|-
| (13217) - || 1997 ML2|| 30 juni 1997 || ODAS
|-
| (13218) - || 1997 MC3|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (13219) Cailletet || 1997 MB9|| 30 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (13220) Kashiwagura || 1997 NG3|| 1 juli 1997 || T. Okuni
|-
| (13221) Nao || 1997 OY || 24 juli 1997 || A. Nakamura
|-
| (13222) Ichikawakazuo || 1997 OV2|| 27 juli 1997 || T. Okuni
|-
| (13223) Cenaceneri || 1997 PQ4|| 13 augustus 1997 || L. Tesi
|-
| (13224) - || 1997 PL5|| 10 augustus 1997 || T. Okuni
|-
| (13225) Manfredi || 1997 QU1|| 29 augustus 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| (13226) Soulié || 1997 SH || 20 september 1997 || L. Šarounová
|-
| (13227) Poor || 1997 SR8|| 27 september 1997 || Spacewatch
|-
| (13228) - || 1997 SJ25|| 29 september 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (13229) Echion || 1997 VB1|| 2 november 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (13230) - || 1997 VG1|| 1 november 1997 || T. Urata
|-
| (13231) Blondelet || 1998 BL14|| 17 januari 1998 || ODAS
|-
| (13232) Prabhakar || 1998 FM54|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (13233) - || 1998 FC66|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (13234) Natashaowen || 1998 FC74|| 22 maart 1998 || LONEOS
|-
| (13235) - || 1998 HT42|| 30 april 1998 || T. Okuni
|-
| (13236) - || 1998 HF96|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (13237) - || 1998 HC98|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (13238) - || 1998 HU149|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (13239) Kana || 1998 KN || 21 mei 1998 || A. Nakamura
|-
| (13240) Thouvay || 1998 KJ1|| 18 mei 1998 || LONEOS
|-
| (13241) Biyo || 1998 KM41|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (13242) - || 1998 KR44|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (13243) Randhahn || 1998 KZ47|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (13244) - || 1998 MJ14|| 26 juni 1998 || CSS
|-
| (13245) - || 1998 MM19|| 23 juni 1998 || LINEAR
|-
| (13246) Hannahshu || 1998 MJ33|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (13247) Tianshi || 1998 MW34|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (13248) Fornasier || 1998 MT37|| 24 juni 1998 || LONEOS
|-
| (13249) Marcallen || 1998 MD38|| 18 juni 1998 || LONEOS
|-
| (13250) Danieladucato || 1998 OJ || 19 juli 1998 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (13251) Viot || 1998 OP || 20 juli 1998 || ODAS
|-
| (13252) - || 1998 ON1|| 18 juli 1998 || W. Bickel
|-
| (13253) - || 1998 OM13|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (13254) - || 1998 OY13|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (13255) - || 1998 OH14|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (13256) - || 1998 OZ14|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (13257) Seanntorres || 1998 QT8|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13258) Bej || 1998 QT12|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13259) Bhat || 1998 QA15|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13260) Sabadell || 1998 QZ15|| 23 augustus 1998 || F. Casarramona, A. Vidal
|-
| (13261) Ganeshvenu || 1998 QM16|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13262) Ruhiyusuf || 1998 QF17|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13263) - || 1998 QV22|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13264) Abdelhaq || 1998 QD23|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13265) Terbunkley || 1998 QP23|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13266) Maiabland || 1998 QY30|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13267) Bolechowski || 1998 QV32|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13268) Trevorcorbin || 1998 QS34|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13269) Dahlstrom || 1998 QV34|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13270) Brittonbounds || 1998 QX35|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13271) Gingerbyrd || 1998 QZ35|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13272) Ericadavid || 1998 QH37|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13273) Cornwell || 1998 QW37|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13274) Roygross || 1998 QX37|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13275) Kathgoetz || 1998 QT39|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13276) - || 1998 QP40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13277) - || 1998 QV40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13278) Grotecloss || 1998 QK42|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13279) Gutman || 1998 QN43|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13280) Christihaas || 1998 QM44|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13281) Aliciahall || 1998 QW45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13282) Sharikahagan || 1998 QQ49|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13283) Dahart || 1998 QF51|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13284) - || 1998 QB52|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13285) Stephicks || 1998 QK52|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13286) Adamchauvin || 1998 QK53|| 20 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (13287) - || 1998 QW53|| 29 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (13288) - || 1998 QV67|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13289) - || 1998 QK75|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13290) - || 1998 QN75|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13291) - || 1998 QH77|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13292) Hernandezmon || 1998 QT90|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13293) - || 1998 QO104|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (13294) - || 1998 QO105|| 25 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (13295) - || 1998 RE || 2 september 1998 || A. Sugie
|-
| (13296) - || 1998 RV || 11 september 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (13297) - || 1998 RX || 12 september 1998 || T. Kobayashi
|-
| (13298) Namatjira || 1998 RD5|| 15 september 1998 || J. Broughton
|-
| (13299) - || 1998 RU15|| 4 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (13300) - || 1998 RF16|| 14 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program|}

Planetoïdenlijsten